Jan Czochralski (1885–1953) – polski chemik, wynalazca metody otrzymywania monokryształów krzemu, znanej współcześnie jako metoda Czochralskiego
 Jan Czochralski (1924–2004) – profesor nauk humanistycznych, germanista, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Przypisy